Esistono più comuni francesi con questo nome

Louvigny – Calvados
Louvigny – Mosella
Louvigny – Pirenei Atlantici
Louvigny – Sarthe